Il doppio del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Wayne Black e Kevin Ullyett 6-7, 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (Campioni)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (finale)

 Maurice Ruah /  Laurence Tieleman (semifinali)
 Nicola Bruno /  Óscar Ortiz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1997